Жан-Филипп Туссен (; род. 29 ноября 1957 г., Брюссель, Бельгия) — бельгийский франкоязычный писатель, кинорежиссёр, фотограф.

Биография 
Жан-Филипп Туссен родился в 1957 г. в Брюсселе. В 1973 г. стал чемпионом мира по игре скрэббл среди юниоров. Окончил парижский Институт политических исследований по специальности «политология» (1978) и «современная история» (1979),.
Писать начал в 1979 г. под влиянием «Преступления и наказания» Достоевского, . В 1985 г. выходит его первый роман «Ванная комната» (фр. La Salle de bains). В 2005 г. Туссен получает премию Медичи за роман «Fuir». В 2009 г. ему присуждается премия Декабрь за роман «La Vérité sur Marie». Бо́льшая часть произведений писателя опубликована издательством «Минюи». Книги Туссена переведены на более чем двадцать языков.
Жан-Филипп Туссен является режиссёром и автором сценариев ряда фильмов, в том числе экранизаций собственных романов. Он также увлекается фотографией и организует персональные выставки в Бельгии и в других странах мира.

Творчество 
В 1960-х гг. во Франции сложилось направление, называемое «новый новый роман» (по аналогии с «новым романом»), и Ж.-Ф. Туссена нередко считают одним из лидеров этого направления. Сам писатель утверждает, что ему близко не направление как таковое, а его отдельные авторы (Роб-Грийе, Дюрас и др.) . В числе других писателей, оказавших на него влияние, он называет Музиля, Набокова, Перека, Камю, Сартра. Критики также соотносят творчество Туссена с минимализмом; автор охотно признаёт своё творчество минималистским, понимая эстетику минимализма как стремление «…выразить свой опыт переживания реальности как можно более кратко, полно и элегантно».
В прозе Туссена стиль зачастую важнее содержания: его романы можно считать воплощением мечты Флобера написать книгу «ни о чём». Некий сюжет и даже интрига в его произведениях присутствуют, но основная роль отводится детали, описанию, скрупулёзному и гиперреалистичному изображению повседневности. Ещё одна отличительная особенность прозы Туссена — это её фрагментарность: текст большинства его романов разбит на небольшие, иногда нумерованные фрагменты. В интервью 1992 года Туссен поясняет:

Думаю, что писать абзацами — это очень наглядно, визуально. Мне нравится видеть замкнутые блоки разной величины. Приступая к работе, я не знал, что буду писать именно так, но когда я начал «Ванную комнату», то стал нумеровать абзацы. Номера должны были придать тексту некую силу авторитета, как в административном отчёте: 1 то, 2 это, и никто не подвергает происходящее сомнению. А затем я увидел, что эта техника даёт мне возможность переходить от одной темы к другой, продвигаться от фрагмента к фрагменту, продолжая думать над связками.

Несмотря на наличие достаточно глубокой философской подоплёки, тексты Туссена производят впечатление лёгких и ироничных. Ирония, юмор, игра, пародийность свойственны всем его произведениям. Ирина Радченко, переводчик книг Туссена на русский язык, даёт его творчеству следующую характеристику: В этих странных маленьких романах ни о чем, холодно-пронзительных, иронично-лирических и философско-шутливых, писатель сумел найти точную и емкую формулу мировосприятия своего поколения — формулу того, что принято называть «постмодернизмом».

Библиография 
 La Salle de bain (Éditions de Minuit, 1985); премия Vocation
 Monsieur (Éditions de Minuit, 1986)
 L’Appareil-photo (Éditions de Minuit, 1988)
 La Réticence (Éditions de Minuit, 1991)
 La Télévision (Éditions de Minuit, 1997); премия Виктора Росселя
 Autoportrait (à l'étranger) (Éditions de Minuit, 1999, 2 изд. 2012)
 Faire l’amour (2002) — 1-я часть «Цикла Марии»
 Fuir (Éditions de Minuit, 2005) — 2-я часть «Цикла Марии»; премия Медичи
 La Mélancolie de Zidane (Éditions de Minuit, 2006)
 La Vérité sur Marie (Éditions de Minuit, 2009) — 3-я часть «Цикла Марии»; премия «Декабрь»
 L’Urgence et la Patience (Éditions de Minuit, 2012)
 La Main et le Regard (Le Passage et Louvre éditions, 2012)
 Nue (Éditions de Minuit, 2013) — 4-я часть «Цикла Марии»

На русском языке 
 Туссен Ж.-Ф. Месье. // Иностранная литература. — 2001. — № 3. — С. 3-33. — ISSN 0130-6545.
 Туссен Ж.-Ф. Фотоаппарат. // Иностранная литература. — 2002. — № 1. — С. 6-39. — ISSN 0130-6545
 Туссен Ж.-Ф. Фотоаппарат. — М.: Наталис, 2002. — 205 с. — ISBN 5-8062-0059-0.
 Туссен Ж.-Ф. Фотоаппарат. — М.: Рипол Классик, 2003. — 264 с. — ISBN 5-7905-2180-0.
 Туссен Ж.-Ф. Месье. Любить. — М.: Иностранка, 2006. — 176 с. — ISBN 5-94145-367-1.

Фильмография 
 1989: La Salle de bain (автор сценария; экранизация одноимённого романа)
 1990: Monsieur (режиссёр и автор сценария; экранизация одноимённого романа)
 1992: La Sévillane, (режиссёр и автор сценария; экранизация романа «Фотоаппарат»)
 1994: Berlin, 10 heures 46 (в соавторстве с Торстеном Фишером)
 1999: La Patinoire (режиссёр)
 2007: Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages (в соавторстве с Энджем Леччиа)
 2012: Trois fragments de Fuir

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 

 

 

 

Члены Королевской академии французского языка и литературы Бельгии